La palabra atakapa puede referirse a:

el pueblo atakapa, etnia amerindia de Norteamérica, o
el idioma atákapa, lenguaje propio de esta etnia.